Baltasar Picornell Lladó (1977-), homme politique espagnol ;
 Joalsiae Llado-Kremmer (1974-), athlète française ;
 José Lladó Fernández-Urrutia (1934-), homme politique espagnol ;
  (1975-), homme politique et universitaire espagnol ;
 Philippe Llado (1972-), animateur de radio et comédien français ;
 Sébastien Llado (?-), musicien et compositeur français ;
 Serge Llado (?-), humoriste, parolier, compositeur, chanteur, et chroniqueur de radio français.

Toponyme 

 Lladó, une commune d'Espagne.

Patronyme hispanique